Евгений Славинский: Славинский, Евгений Иосифович (1877—1950) — российский и советский кинооператор, один из основоположников российской операторской школы..
 Славинский, Евгений Викентьевич (1898—1988) — советский композитор.